Чоймпи́л Бадма́евич Бадм́аев (1910—1980) — бригадир тракторной бригады Баргузинской МТС Бурят-Монгольской АССР, Герой Социалистического Труда.

Биография 

Родился 16 декабря 1910 года в улусе Угнасай (территория современного Курумканского района Бурятии).

В 1924 окончил сельскую школу (4 класса). С 1927 года работал плотником на золотодобывающем прииске в Баунтовском районе Бурят-Монголии. В 1930 году начал работать в колхозе имени С.М. Кирова в Баргузинском аймаке.

Поступил на курсы трактористов. Окончив курсы, стал бригадиром тракторной бригады машинно-тракторной станции в Баргузинском аймаке. В 1947 году бригада Бадмаева получила в обслуживаемых колхозах урожай пшеницы 22,08 центнера с гектара на площади 152 гектара.

29 марта 1948 года Указом Президиума Верховного Совета СССР за получение высоких урожаев пшеницы Чоймпилу Бадмаевичу Бадмаеву присвоено звание Героя Социалистического Труда.

С 1961 года возглавлял бригаду трактористов в совхозе «Бодонский», с 1964 года работал комбайнёром в совхозе «Дыренский». С 1967 года работал сторожем в СПТУ № 8.

После выхода на пенсию жил в улусе Могойто Курумканского района. 

Ушёл из жизни в 1980 году.

Награды и звания 

Герой Социалистического Труда (1948)
Орден Ленина (1948)
Медали

Память 

В селе Курумкан на аллее Героев Социалистического Труда установлен бюст Чоймпил Бадмаева.

Примечания

Ссылки 

БАДМАЕВ ЧОЙМПИЛ БАДМАЕВИЧ
Бадмаев Чоймпил Бадмаевич

Персоналии:Бурятская АССР